Hers bezeichnet:
 Ein System zur Nutzung von Abgasenergie HERS
 Zwei Flüsse in Frankreich
 Hers-Vif oder Grand Hers, ein Nebenfluss der Ariège
 Hers-Mort oder Hers, ein Nebenfluss der Garonne

Hers ist der Name von:
 Henri-Géry Hers, belgischer Biochemiker
 Mikhaël Hers (* 1975), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor